Ка́рлес Пла́нас Антоли́нес (; 4 марта 1991, Сан-Селони) — испанский футболист, защитник клуба АЕК Ларнака.

Биография 
Карлес Планас попал в Ла Масию в возрасте 10 лет, в 2001 году и проучился там десять лет. После школы он попал в заявку второй команды «Барселоны» в сезон 2008/2009, где провел всего один матч, из-за большой конкуренции на левой бровке. Планас дебютировал за основной состав каталонского клуба 29 ноября 2012 года в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против «Алавеса» (3:1), выйдя на замену во втором тайме.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Барселона»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Жирона»